Krasnooktjabrski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Siedlungen städtischen Typs:
 Krasnooktjabrski (Mari El), in der Republik Mari El
 Krasnooktjabrski (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd

 ländliche Siedlungen:
 Krasnooktjabrski (Adygeja), in der Republik Adygeja
 Krasnooktjabrski (Kirow), in der Oblast Kirow
 Krasnooktjabrski (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Krasnooktjabrski (Kursk), in der Oblast Kursk
 Krasnooktjabrski (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Krasnooktjabrski (Pensa), in der Oblast Pensa
 Krasnooktjabrski (Samara), in der Oblast Samara
 Krasnooktjabrski (Stawropol), in der Region Stawropol
 Krasnooktjabrski (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
Siehe auch:
 Krasnooktjabrskoje